de Vesci oder de Vescy ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix de Vesci († um 1125), englische Adlige und Erbin 
 Eustace de Vesci (um 1170–1216), anglonormannischer Adliger und Rebell
 Isabel de Vescy (auch Isabelle de Beaumont; † vor 1334), französisch-englische Adlige
 John de Vescy (1244–1289), englischer Adliger, Militär und Diplomat
 John de Vescy († 1295), englischer Ritter

Siehe auch:
 Baron Vescy, britischer Adelstitel